Samuel Yeboah ist der Name folgender Personen:

* Samuel Yeboah (Fußballspieler) (* 1986), ghanaischer Fußballspieler
 Samuel Kofi Yeboah (1964–1991), ghanaischer Flüchtling